По́ла Па́ундстоун (; род. , , Алабама, США) — американский стендап-комик, , , интервьюер и комментатор.

Биография 
Пола Паундстоун родилась 29 декабря 1959 года в Хантсвилле (штат Алабама, США) в семье инженера Джека Паундстоуна и домохозяйки Виры Паундстоун. Её семья переехала в , штат Массачусетс, примерно через месяц после её рождения. Паундстон посещала , но бросила её, прежде чем получить диплом. Работала официанткой и .

Начиная с конца 1980-х годов, она снялась в серии одночасовых комедийных спектаклей на HBO. Она брала интервью за кулисами во время президентских выборов 1992 года в ток-шоу «». Паундстоун является частым участником опроса еженедельной новостной викторины «» на Национальном Общественном Радио и была постоянным гостем на радиошоу «», когда ведущим шоу был .

Паундстоун идентифицирует себя, как асексуала. В 1990-х годах Паундстоун стала приёмным родителем, воспитывала восемь детей и, в конечном итоге, усыновила троих: двух дочерей — Тошию и Эллисон (род. 1991) — и сына Томаса (род. 1993). В октябре 2001 года Паундстоун была признана виновной в угрозе жизни несовершеннолетних детей в связи с вождением в состоянии алкогольного опьянения с детьми в машине. Также ей было предъявлено обвинение в трёх случаях непристойных действий в отношении ребёнка младше 14 лет, но она достигла соглашения о признании вины за пробацию и общественную работу. Паундстоун рассказала о своей личной ответственности за события, которые привели к её аресту и о шагах, которые она предприняла, включая шестимесячную программу лечения от алкоголизма.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Региональной средней школы Линкольн-Садбери
Стендап-комики США
Киноактрисы США